

Mythologie classique 
Athis, demi-dieu et guerrier indien, personnage des Métamorphoses d'Ovide.

Toponyme 
Le toponyme Athis est issu du gaulois attegia « cabane, hutte », homonymie étymologique avec les ,  et .

 Athis, ancienne commune de Belgique située en Région wallonne dans la commune de Honnelles;
 Athis, ancienne commune française du Calvados , aujourd’hui intégrée à Louvigny (Calvados) ;
 Athis, ancienne commune française de l'Essonne , aujourd’hui intégrée à Athis-Mons ;
 Athis, ville française du département de la Marne ;
Athis-de-l'Orne, village français de l'Orne ;
 Athis-Mons , commune française de l'Essonne ;
Athis-Val de Rouvre, commune française de l'Orne.

Patronyme 

 Djeffson Athis (1987-), entrepreneur haïtien chef d'entreprises aux États-Unis

Zoologie 
 , un genre de lépidoptères de la famille des .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France